Ondřejovice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Ondřejovice, Ortsteil von Janovice nad Úhlavou, Okres Klatovy
 Ondřejovice, Ortsteil von Zlaté Hory, Okres Jeseník